

Étymologie 
Cherry est un mot anglais signifiant cerise.

Anthroponyme

Prénom 
 Cherry Jones est une actrice américaine

Patronyme 

 Apsley Cherry-Garrard, explorateur britannique
 
 Eagle Eye Cherry, musicien
 Flore Cherry, journaliste française
 Joanna Cherry, femme politique écossaise
 Lawrence Cherry, réalisateur 
 Lorinda Cherry, informaticienne et développeuse informatique américaine
 Marc Hallon Cherry, acteur et scénariste 
 Michael Cherry, athlète américain
 Normand Cherry, homme politique québécois (Canada)
 Stanley Z. Cherry, réalisateur et scénariste américain 
 Trevor Cherry (1948-2020), footballeur anglais
 Will Cherry, basketteur américain

Pseudonyme 

 Kara Drew, dite Cherry, catcheuse américaine.
 Neneh Marianne Karlsson, dite Neneh Cherry, chanteuse et musicienne suédoise.

Toponyme 

 Cherry, une ville de l'Arizona aux États-Unis
 Cherry, un village du comté de Bureau dans l'Illinois aux États-Unis
 Cherry Capital (Michigan), une ville du Michigan aux États-Unis

Cinéma 

 Cherry est un film américain réalisé par James Young en 1914.
 Cherry est un  film américain réalisé par Jon Glascoe et Joseph Pierson en 1999.
 Cherry est un court métrage américain réalisé par Rob Hess et Steve Kopera en 2002.
 Cherry est un court métrage américain réalisé par B.J. Winfrey en 2004.
 Cherry est un court métrage britannique réalisé par Richard Fenwick en 2005.
 Cherry est un film américain réalisé par Jeffrey Fine en 2009.
 Cherry sont deux films pornographiques lesbiens américain réalisé par Kay Brandt en 2011.
 Cherry est un film américain réalisé par Stephen Elliot en 2012.
 Cherry est un film américain réalisé par Anthony et Joe Russo prévu pour 2020, mais qui sortira en 2021 sur Apple TV+

Télévision 
 Cherry Miel (Cutey Honey) est une série télévisée japonaise créée en 1973.

Boissons 
 Cherry Coke renommé "Diet Coke Cherry" en 2005. 
 Le cherry ou cherry brandy est un alcool à base de cerises.

Système d'exploitation 
 Cherry OS est un système d'exploitation sur le noyau OpenSUSE par la micro entreprise Gamecom InCorp.

Entreprises 
 Cherry GmbH est une entreprise de matériel informatique, réputée pour ses commutateurs haut de gamme. 

Homonymie de localités aux États-Unis